В одиночному розряді тенісного турніру Puerto Rico Open 1977, який проходив в рамках Туру WTA 1977, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Джанет Ньюберрі 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Бетті Стеве (півфінал)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)
  Біллі Джин Кінг (переможниця)

 Керрі Рід (1-ше коло)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Джоанн Расселл (півфінал)
 Террі Голледей (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Puerto Rico Open